Берково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Берково — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.

Россия 
 Берково — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Берково — деревня в Жарковском районе Тверской области.